Световното първенство по биатлон 2010 се провежда в Ханти-Мансийск, Русия на 28 март 2010 г.

Провежда се само 1 състезание в дисциплината смесена щафета, тъй като според правилата на Международния съюз по биатлон в годините, в които има зимни олимпийски игри, световно първенство се провежда само за дисциплините, които не са включени в олимпийската програма.

Дисциплини

Смесена щафета

Класиране по медали

Източници 
   резултати на сайта на IBU
 services.biathlonresults.com

Световно първенство по биатлон
Биатлон в Русия
Спорт в Ханти-Мансийск